Прокопів — українське прізвище.

Відомі носії 
 Прокопів Богдан Семенович (1911—1948) — діяч ОУН, майор СБ ОУН, заступник референта СБ Львівської області (1943—1948), референт СБ ОУН Львівського краю (01.1947-11.1948).
 Прокопів Володимир Володимирович (*1983) — український політик, підприємець.
 Прокопів Ігор Богданович (*1967) — заступник голови правління НАК «Нафтогаз України».

Українські прізвища